Belle Époque – periodo storico-culturale che va dalla fine del XIX secolo agli anni della prima guerra mondiale

Cinema 
Belle Époque – film del 1992 diretto da Fernando Trueba
La belle époque – film del 2019 diretto da Nicolas Bedos

Musica 
Belle Époque – gruppo vocale femminile francese di disco music attivo negli anni settanta
Belle Époque – brano dell'album Sulla strada di Francesco De Gregori
La Belle Époque – brano dell'album Tigerdrottningen dei Kent
La Belle Époque – album del 2009 degli Orchestra Baobab
Belle Epoque – album del 2008 del French Affair

Televisione
 La Belle Époque – programma televisivo in onda nel 1957, regia di Eros Macchi, sul Programma nazionale